Wielka Brytania na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2009 – reprezentacja Wielkiej Brytanii podczas czempionatu w Berlinie liczyła 53 zawodników. Zdobyła 6 medali, w tym 2 złote, 2 srebrne i 2 brązowe, zajmując 8. miejsce w klasyfikacji medalowej, a 7. miejsce w klasyfikacji punktowej (81 pkt.).

Medale 
 Phillips Idowu –  złoty medal w trójskoku
 Jessica Ennis –  złoty medal w siedmioboju
 Lisa Dobriskey –  srebrny medal w biegu na 1500 m
 Conrad Williams, Michael Bingham, Robert Tobin i Martyn Rooney –  srebrny medal w sztafecie 4 x 400 m
 Jennifer Meadows –  brązowy medal w biegu na 800 m
 Simeon Williamson, Tyrone Edgar, Marlon Devonish i Harry Aikines-Aryeetey –  brązowy medal w sztafecie 4 x 100 m

Występy reprezentantów Wielkiej Brytanii

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Państwa uczestniczące w Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2009
Lekkoatletyka w Wielkiej Brytanii